Polens fotbollslandslag kan avse
Polens herrlandslag i fotboll
Polens damlandslag i fotboll